Рейнагл () — английская фамилия.

Известные носители 
 Рейнагл, Джордж Филипп (1802—1835) — английский художник-маринист.
 Рейнагл, Ремси Ричард (1775—1862) — английский художник.
 Рейнагл, Филипп (1749—1833) — английский придворный художник-анималист, пейзажист, портретист. Член Королевской Академии художеств.